Катар ЕксънМобайл Оупън () е турнир по тенис за мъже, провеждан в първата седмица на януари в Доха, Катар. Мачовете се играят на твърда настилка на открито на кортовете на Халифа Интернешънал Тенис Комплекс. Турнирът е от Международната серия на АТП. Рекордьори по титли са Стефан Едберг, Петър Корда и Роджър Федерер с по две.

Финали

Сингъл

Външни препратки 
 Официален сайт 
 Профил на турнира на сайта на АТП 

Турнири по тенис в Катар
Турнири по тенис на твърд корт
Спорт в Доха